Веро́ника ту́склая () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Западная Европа: северо-восточная часть Франции, Бельгия, Болгария, Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Югославия, Чехословакия, Дания, Румыния, Швеция, Норвегия (заходит севернее 60° северной широты), Польша, Нидерланды; территория бывшего СССР: только на севере (до 60° северной широты) и западе Европейской части, граница ареала идёт от Санкт-Петербурга вдоль Ладожского озера, примерно до реки Волхов, далее на юго-восток к Рыбинску на Волге, затем на юго-запад через Московскую область и западную часть Тульской области, к Тарусе, далее на юго-запад в Черниговскую область и через северные районы Житомирской, Ровненской и Волынской областей уходит в Польшу.

Произрастает по огородам, в садах, на пашнях, у дорог, на влажных полях, залежах, пастбищах.

Ботаническое описание 
Стебли высотой 5—30 см, лежачие или приподнимающиеся, тонкие, простые или ветвистые.

Листья тускловатые, матово-зелёные, почти округло-яйцевидные, при основании почти сердцевидные, с очень короткими черешками, по краю городчатые или крупно зубчато-пильчатые, с обеих сторон опушённые.

Цветки по одному в пазухах обычных листьев, на длинных цветоножках, немного превышающих или равных листьям, при плодах дугообразно вниз отогнутых. Чашечка глубоко четырёхраздельная; доли чашечки густо опушённые, при плодах расходящиеся, не налегающие друг на друга, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, почти лопатчатые, тупые, длиннее коробочки, густо сероволосистые; венчик голубой или синий, диаметром 3—4 мм, превышает чашечку или почти равен ей. Тычинки прикреплены в зеве венчика.

Коробочка шириной около 6 мм, длиной 3—4 мм, округло обратно-сердцевидная или почковидная, выпуклая и несколько сжатая с боков, двулопастная с тупой и довольно широкой и неглубокой, остроугольной или тупоугольной выемкой, с округлыми, крепкими, по краю килеватыми лопастями, с поверхности с заметными жилками и густо опушённая. Семена по 4—5 (иногда по 6—7) в гнезде, яйцевидные, длиной 1—1,8 мм, блюдцевидно-вогнутые, морщинистые, ребристые.

Таксономия 
Вид Вероника тусклая входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 
 

Подорожниковые
Флора Европы
Сорные растения